Kitty Lord et l’Anneau Ourovore de Mélusine Vaglio est le second tome de la tétralogie Kitty Lord. Ce volume est paru en 2006 aux éditions Hachette.

Résumé 
Des Néphilim, encore inconnus de Kitty Lord, parviennent néanmoins à la kidnapper à nouveau et la conduisent dans un centre de recherches secret, « Nifelheim Inc. », où les Sections Oméga et Alpha reconstituées subissent les méfaits d’un virus psychologique qui conduit tous les adolescents au bord de la folie ou de la mort. 

Le maître des lieux, Nogars Mortensend, à la tête de la conspiration des Néphilim, organise leur projet de conquête dans le but d’établir un Nouvel Ordre du Monde répressif, fondé en partie sur le contrôle des masses, les manipulations génétiques et la création de clones. Les Néphilim semblent d’ailleurs d’autant plus dangereux qu’ils peuvent dérégler le climat et provoquer des catastrophes naturelles. 

Mortensend bouleverse Kitty en lui révélant qu’elle aurait tué sa sœur Eudémonia. Elle se sent menacée par la présence en elle d’une force noire maléfique car elle n’a jamais oublié les révélations de Markthus Gornic faites l’année précédente sur ses origines : elle serait une Néphilim ! Ce que confirme Nogars Mortensend en lui révélant l’identité de son père, un Néphilim lui aussi. 

Drake Vicious, son redoutable adversaire, est intronisé secrètement au sein de la Confrérie de l’Ourobouros, qui réunit les Néphilim les plus puissants du monde. Tous portent en signe de reconnaissance un anneau mystérieux représentant un serpent qui se mord la queue, un symbole alchimique - science occulte dans laquelle est versé Nogars Mortensend. 

Ce dernier a d’ailleurs conçu une machine, l’Anneau Ourovore, capable de freiner le processus de vieillissement : son ambition inavouée est de redécouvrir le secret de la vie éternelle des Patriarches avant le Déluge, dont la longévité pouvait atteindre 900 ans. 

Lors de la Grande Conjonction, les Néphilim élisent le « Rébis », le Néphilim suprême à l’origine du mythe de l’hermaphrodite ailé mentionné dans les grimoires alchimiques. Kitty et Drake doivent s’affronter dans un combat surnaturel où le vainqueur s’emparera de l’énergie vitale de son adversaire, ce qui lui permettra de contrôler les éléments et de devenir invincible. Kitty va enfin comprendre à quoi servent les fentes qu’elle a sur les omoplates depuis sa naissance. 

Kitty parvient à s’échapper et trouve refuge chez les Indiens. Identifiée par les Hopis comme l’Enfant-Bouclier-Du-Monde annoncée dans leurs prophéties, Kitty est initiée par une chamane qui lui révèle une part de son Chemin de Vie. 

Va-t-elle se décider à rejoindre le camp des Néphilim, ces frères de sang, en mémoire de son père Ronovee Lord qui fut un Néphilim d’exception ?

Sources 
 
 Sur Babelio
 Sur Lecture Academy

Liens externes 
 

Roman de Kitty Lord
Roman français paru en 2006
Roman de fantasy français 
2006 en fantasy